Borova kan syfta på följande platser:

 Havlíčkova Borová
 Borová (Hradec Králové)
 Borová (Svitavy)

}